Лудо́ни — деревня в северо-восточной части Струго-Красненского района Псковской области. Входит в Новосельскую волость.

Расположение 
 Деревня расположена в 76 км к северо-востоку от города Псков на пересечении автодорог Санкт-Петербург — Псков — Киев  и Лудони — Павы — Боровичи .
 Удалённость от административного центра района и ближайшей железнодорожной станции — посёлка городского типа Струги Красные составляет 16 км.
 Бывший административный центр волости — деревня Хредино находится в 12 км к юго-востоку от деревни.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 400 жителей, на 2011 год — 381 житель.

История 
До конца 1970-х годов деревня состояла из двух населённых пунктов: Лудони и Новоселье.

С 1995 до 2015 года Лудони входили в состав Хрединской волости.

Достопримечательности 
На холме возле юго-восточной окраины деревни расположена братская могила с останками павших в годы Великой Отечественной войны бойцов 9-го Псковского погранотряда. В центре деревни установлен обелиск на месте захоронения 5 советских воинов.

В 2008 году построена, и вскоре была открыта для прихожан церковь Иоанна Кронштадтского.

Инфраструктура 
На территории деревни расположена центральная усадьба СПК им. Мичурина. Имеются также фельдшерско-аптечный пункт, основная общеобразовательная школа, автозаправочная станция, несколько магазинов.

Улицы 
 Боровая
 Павская
 Почтовая
 Речная
 Садовая
 Сергея Волкова
 Школьная

Примечания

Ссылки 
 Церковь Иоанна Кронштадтского на сайте www.sobory.ru
 Стругокрасненский краеведческий портал

Населённые пункты Струго-Красненского района